Der Begriff Dufftown bezeichnet:

 Dufftown (Schottland), eine Ortschaft in Moray, Schottland
 Dufftown (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Dufftown